Ago – książę Friuli
 Ago – zatoka w Japonii
 AgO – Tlenek srebra(II)
 AGO Flugzeugwerke – producent samolotów wojskowych z czasów I wojny światowej